Moe of MOE kan verwijzen naar:

 Vermoeidheid
 Moeder
 MOE-landen
 Minister of Education: minister van onderwijs
 Moe (Estland), een plaats in Estland, gemeente Tapa
 Moe (Victoria), een stad in de Australische staat Victoria
 Moe (Grof Geschut), een single van Grof Geschut uit 1998
 Moe (Chivv), een single van Chivv uit 2019
 Bente Moe, Noors atlete